Osoby o tym nazwisku:
 Michael Houck – amerykański zapaśnik
 William Houck – rzymskokatolicki duchowny

Inne:
 Houck – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych